Thrall steht für
 Thrall, die Bezeichnung der Wikinger für Sklaven
 ehemaligen Anführer der Horde, einer der zwei Fraktionen in dem Spiel World of Warcraft

Thrall ist der Familienname folgender Personen:
 Robert M. Thrall (1914–2006), US-amerikanischer Mathematiker  
 Bill Thrall (* 1939), US-amerikanischer Schriftsteller
 Pat Thrall (* vor 1972) US-amerikanischer Rock-Gitarrist